Acmaea acutapex är en snäckart som beskrevs av S. S. Berry 1957. Acmaea acutapex ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
acutapex